Пьер Харви CM (, род. 24 марта 1957 года) — канадский лыжник и велосипедист. Он стал первым канадским спортсменом, принявшим участие и в летней, и в зимней Олимпиаде, в двух разных видах спорта. Отец лыжника Алекса Харви.

Биография 
Родился в Римуски в провинции Квебек, Канада. Первую золотую медаль выиграл в индивидуальной гонке на Канадских зимних играх в 1979 году. Впервые принял участие в соревнованиях, как велосипедист в Летней Олимпиаде 1976 года в Монреале. Финишировал 24-м в индивидуальной гонке.

Принимал участие в соревнованиях как лыжник с 1982 по 1988 год. Лучший результат на чемпионате мира — 16 место в гонке в Осло в 1982 году на Северном лыжном мировом чемпионате, проводимом Международной федерацией лыжных видов спорта. В 1987 году, за год до рождения сына Алекса, впервые в своей карьере выиграл этап Кубка мира. Случилось это в Фалуне в 30-километровой гонке свободным стилем. Всего в карьере побеждал трижды, включая первое место в лыжном марафоне на 50 километров в 1988 году на лыжных стартах в Хольменколлене. К 2007 году он был единственным канадским лыжником, побеждавшим на престижных соревнованиях.

В 1988 году на зимней Олимпиаде в Калгари произносил Олимпийскую клятву от имени всех спортсменов. Финишировал в Калгари 14-м в лыжной гонке на 30 километров.

В 1988 году получил Орден Канады. В 1992 году был принят в зал славы лыжников Канады. В 2006 году был принят в зал славы велосипедистов Канады.

Сын Пьера Харви Алекс (род. 1988) стал одним из сильнейших лыжников мира 2010-х годов, выиграв пять медалей на чемпионатах мира, включая два золота.

См. также 
 Список спортсменов, принимавших участие и в летних, и в зимних Олимпийских играх
 Барнетт, Брайан
 Симмерлинг, Джорджия
 Уикенхайзер, Хейли

Примечания

Ссылки 
 Страница Пьера Харви на сайте Международной федерации лыжных видов спорта

Лыжники Канады
Велогонщики Канады
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1984 года
Участники летних и зимних Олимпийских игр
Члены ордена Канады
Победители Хольменколлена